Chasselay ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Chasselay (Isère)
 Chasselay (Rhône)